St. Matthäus Neuhaus steht für folgende Kirchen in Bayern:

 St. Matthäus (Neuhaus, Adelsdorf), evangelische Kirche in Adelsdorf-Neuhaus, Landkreis Erlangen-Höchstadt
 St. Matthäus (Neuhaus, Aufseß), katholische Kirche in Aufseß-Neuhaus, Landkreis Bayreuth